Església de Sant Cugat (Sant Cugat Sesgarrigues), església parroquial al nucli urbà de Sant Cugat Sesgarrigues (Alt Penedès) 
 Sant Cugat d'Albons, edifici religiós al municipi d'Albons 
 Sant Cugat de Gavadons, església romànica al terme municipal de Collsuspina (Moianès)
 Sant Cugat d'Ivorra, església parroquial d'Ivorra (Segarra) 
 Sant Cugat del Racó, església romànica al municipi de Navàs (Bages) 
 Sant Cugat de Ravós del Terri, església parroquial en un petit turó al marge dret del riu Terri
 Sant Cugat del Rec o del Forn, església parroquial en el que avui és la plaça de Sant Cugat de Barcelona 
 monestir de Sant Cugat
 Sant Cugat de Fornells de la Selva